Senato italiano può riferirsi a:
 Senato del Regno (Italia), camera alta del periodo del Regno d'Italia
 Senato della Repubblica, camera del periodo successivo alla proclamazione della Repubblica italiana, oggi uno dei due rami del Parlamento italiano